Кумзас:

Реки
 Кумзас (приток Томи)
 Кумзас (приток Усы)